Втора македонска футболна лига 2015/16 е двадесет и четвърти шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 15 август 2015 г. до 14 май 2016 г. Групата е съставена от 10 отбора. Шампион е тимът на Победа.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за промоция

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Пелистер – Хоризонт Турново 3:1

Бараж за оставане

Източници 

 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони